Владение:
 Владение — расположение вещи, затрудняющее пользование ею всеми людьми, кроме владельца, одно из правомочий собственности.
 Владение — элемент почтового адреса в России, обозначает земельный участок, на котором отсутствует основное здание.
 Владение — территория, находящаяся под властью данного государства или феодала.
 Владение — недвижимое имущество.
 Владение — в разговорном языке то же, что и собственность.

См. также 
 Владение 18 — российский фильм ужасов, триллер 2012 года режиссёра Святослава Подгаевского.
 Владение собой — способность управлять своим поведением.

Примечания